1984., godina
 Tisuću devetsto osamdeset četvrta, roman Georgea Orwella
 1984. (TV-drama, 1953.), američka televizijska adaptacija
 Tisuću devetsto osamdeset četvrta (TV-drama, 1954.), televizijska adaptacija BBC-ja iz 1954.
 1984. (film iz 1956.), filmska adaptacija iz 1956.
 Tisuću devetsto osamdeset četvrta (1984.), filmska adaptacija iz 1984.
 1984. (opera), operna adaptacija skladatelja Lorina Maazela iz 2005.
 1984 (For the Love of Big Brother), album Eurythmicsa za filmsku adaptaciju iz 1984.
 1984. (reklama), reklama za Appleov Macintosh
 1984 (album, Van Halen), album grupe Van Halen